Атлантик Сити има више значења:
 Атлантик Сити (Њу Џерзи)
 Атлантик Сити (Вајоминг)